Janne Leffler kan syfta på:

 Janne Leffler (metallurg)
 Janne Leffler (läkare)